Tvillingarna kan syfta på:
 Tvillingarna – ett par av individer födda samtidigt av samma mor, se tvillingar
 Tvillingarna (stjärnbild) – en astronomisk stjärnbild
 Tvillingarna (stjärntecken) – ett astrologiskt stjärntecken
 Tvillingarna (film) – en film av George Cukor
 Tvillingarna (bokserie)en bokserie
 Tvillingarna – den sjunde boken i bokserien Petrinideckarna

Platser i Finland

 Tvillingarna, Åland, 
 Tvillingarna, Korpo, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar